O II European Masters de 2020 foi um torneio de snooker profissional que aconteceu de 21 a 27 de setembro de 2020 na Marshall Arena em Milton Keynes, Inglaterra. Organizado pela Associação Mundial de Bilhar e Snooker Profissional (World Professional Billiards and Snooker Association; cuja sigla é WPBSA), foi o primeiro evento do ranking concluído da temporada de 2020–21. A competição foi a 22ª edição do European Masters, realizado pela primeira vez em 1989. O evento contou com 128 participantes e foi patrocinado pela casa de apostas esportivas BetVictor. Mark Selby venceu o evento após derrotar Martin Gould no frame decisivo, deixando o placar em 9–8.

Visão geral 
O European Masters de setembro de 2020 foi um torneio de snooker profissional e o segundo torneio da temporada de snooker de 2020–21. O evento foi disputado entre 21 e 27 de setembro de 2020 na Marshall Arena em Milton Keynes, Inglaterra. A arena sediará os oito primeiros torneios da temporada por conta da remarcação dos eventos devido à pandemia de COVID-19. Esta foi a 22ª edição do torneio European Masters, a primeira foi realizada como European Open em 1989. Foi o segundo torneio European Masters realizado em 2020, o primeiro European Masters de 2020 foi realizado entre 22 e 26 de janeiro e foi vencido por Neil Robertson, que derrotou Zhou Yuelong por 9–0 na final.

Formato 
O evento contou com 128 competidores, sendo 124 deles participantes do World Snooker Tour ("turnê mundial"), mais os quatro jogadores mais bem classificados da Europa continental na Order of Merit da Q School de 2020. As partidas do evento foram disputadas no melhor de 9 frames até as semifinais – disputadas no melhor de 11 – e a final, no melhor de 17 em duas sessões.

Premiação 
O evento teve um premiação total de 407 mil libras esterlinas, sendo 80 mil libras esterlinas a parte do vencedor. Foram os mesmos valores que o evento anterior. A distribuição dos prêmios (prize money) para o evento é mostrada abaixo:

Resumo 

O torneio começou em 21 de setembro de 2020. Durante a primeira rodada, a World Snooker Tour anunciou que dois jogadores haviam testado positivo para COVID-19. Os jogadores eram Daniel Wells e Gary Wilson, que retiraram-se do evento. Outros três jogadores que tiveram algum tipo de contato com Wilson também se retiraram, foram eles, Elliot Slessor, David Lilley e Michael White. Com o w/o recebido na primeira rodada, o vencedor do Campeonato Mundial de 2020 (World Snooker Championship) Ronnie O'Sullivan enfrentou o novo profissional Aaron Hill. Hill abriu uma vantagem de 3–1 antes de O'Sullivan vencer três frames consecutivos e virar o placar. Hill venceu os dois frames seguintes e venceu a partida por 5–4. Hill comentou que as palvaras ditas por O'Sullivan sobre a qualidade dos jogadores mais novos inspiraram sua performance. 

O jogador recém-profissional Peter Devlin derrotou o tricampeão mundial Mark Williams por 5–4. Devlin fez sua primeira tacada centenária no profissional durante o frame decisivo da partida. Em sua vitória por 5–0 na segunda rodada sobre Ken Doherty, Mark Allen fez breaks de 134, 101, 141 e 145 pontos em sequência. Esta foi apenas a sexta vez que um jogador fez quatro tacadas centenárias consecutivas em uma partida profissional. Foi também sua sétima tacada centenária em suas duas primeiras partidas.

Mark Davis retirou-se do torneio antes de sua partida pela terceira rodada contra Mark Selby. Seu taco de snooker foi furtado do seu carro antes da sua saída do hotel. Davis ofereceu uma recompensa de 1 000 libras esterlinas para ter novamente o taco, com o qual ele jogou por mais de 20 anos. O fabricante de tacos John Parris também ofereceu um novo taco como recompensa a quem o trouxesse de volta. O taco de Davis foi devolvido antes do final do torneio. Este foi o segundo w/o de Selby no torneio, que já havia avançado assim contra Michael White. Na quarta rodada, Selby estava perdendo por 1–4 contra Stuart Bingham, mas se recuperou a tempo, e fez quatro breaks acima de 50 pontos e venceu a partida por 5–4.

As quartas de final e as semifinais foram disputadas em 26 de setembro de 2020. O duas vezes campeão Judd Trump abriu uma larga vantagem de 4–0 sobre Kyren Wilson nas quartas de final e acabou vencendo por 5–2, enquanto o atual campeão Neil Robertson perdeu para Shaun Murphy em um jogo decidido no último frame. Ding Junhui venceu apenas um frame em sua derrota para Mark Selby por 1–5. O último jogo das quartas de final foi para o frame decisivo, onde Martin Gould derrotou Yan Bingtao e fechou o placar em 5–4. Ambas as semifinais também foram disputadas em 26 de setembro, mas no melhor de 11 frames. Selby enfrentou Murphy em uma delas e abriu uma vantagem de 5–1, mas perdeu os dois frames seguintes, e por fim venceu o nono frame e a partida por 6–3. Na outra semifinal, Gould derrotou o número um do mundo Trump pelo mesmo placar e avançou à sua primeira final em torneios do ranking desde o Masters da Alemanha de 2016 (German Masters).

A final foi disputada em 27 de setembro no melhor de 17 frames, em duas sessões, e foi arbitrada por Ben Williams. Selby estava disputando seu 18º título do ranking, enquanto Gould só havia vencido anteriormente o German Masters de 2016. Selby saiu na frente e venceu o primeiro frame da partida. Selby venceu os três frames seguinte e um 4–0 no placar. Selby fez uma break de 59 pontos no frame cinco, mas Gould conseguir venceu o frame por dois pontos de diferença e o frame seguinte. No frame sete, Gould fez uma break de 70 pontos e uma limpa total de 131 pontos para empatar a partida em 4–4 e fechando a primeira sessão.

No reinício da partida, Gould venceu o nono frame com um break de 94, na sequência, Selby venceu o frame 10 e emaptou a partida em 5–5. Gould então venceu o frame 11 com uma break de 65 pontos e Selby empatou a partida novamente em 6–6 com uma break de 113 no frame seguinte. Selby venceu o frame 13, mas a partida foi empatada novamente em 7–7 após um break de 107 pontos de Gould no frame seguinte. No frame 15, Gould precisava embolsar apenas as bolas azul e rosa para vencer, mas acabou passando uma bola no meio. Selby então encaçapou as bolas restantes, ganhou o frame e passou na frente no placar, com um 8–7. Gould empatou a partida e forçou um o frame decisivo com uma break de 96 pontos. O 17º frame foi vencido por Selby, que fez uma break de 72 pontos para vencer a partida. Após o torneio, Gould subiu 17 lugares no ranking mundial, foi do 53º para 36º. Esta foi a décima vitória consecutiva de Selby, que comentou: "Depois de estar perdendo por 4–0, Martin jogou fantasticamente bem para voltar à partida e depois disso foi um meu e outro dele. Poderia ter ido para qualquer lado."

Jogos 
Os resultados dos jogos do evento são mostrados abaixo. Os jogadores em negrito denotam os vencedores da partida, enquanto os números entre colchetes exibem as classificações dos jogadores. Algumas partidas envolveram jogadores que foram retirados/desistentes, denotados por "w/d", em contrapartida, os jogadores que avançaram nesses jogos foram denotados com "w/o".

Fases iniciais

Seção 1 
 Seção 2 

 Seção 3 

 Seção 4 

 Seção 5 

 Seção 6 

 Seção 7 

 Seção 8 

 Fases finais 

 Final

Century breaks 
Houve um total de 98 century breaks ("tacadas centenárias") feitas durante o torneio, a maior delas foi uma 145 pontos feita por Mark Allen no quatro frame de sua vitória na segunda rodada sobre Ken Doherty.

145, 141, 135, 134, 114, 104, 104, 101, 101 Mark Allen
140, 121, 111 David Gilbert
139 Zhao Xintong
138, 136, 132, 125, 113, 112 Stuart Bingham
138, 121, 101 Mark Williams
137, 115, 110, 105, 102 Shaun Murphy
135 Fergal O'Brien
134 Ken Doherty
133, 126, 115 Yan Bingtao
132, 123, 105, 105, 100 Judd Trump
132 Ashley Carty
132 Jimmy White
132 Rory McLeod
132 Sunny Akani
131, 130, 120 Jamie Clarke
131, 107, 102 Martin Gould
130, 129, 100 Pang Junxu
130, 114, 113, 111 Mark Selby
130 Jackson Page
129, 129, 104 Martin O'Donnell
129, 105, 100 Anthony McGill
129, 102 Allan Taylor
129 James Cahill
125 Jak Jones
120, 106, 100 Kyren Wilson
117, 116 Luo Honghao
117 Chang Bingyu
117 Graeme Dott
115 Luca Brecel
113, 105, 102 Barry Hawkins
113 Ryan Day
111 Joe Perry
109 Anthony Hamilton
109 Jamie Jones
109 Li Hang
109 Alexander Ursenbacher
108 Mitchell Mann
107 Ding Junhui
107 Matthew Stevens
106, 101 Lyu Haotian
104 Andrew Higginson
103 Simon Lichtenberg
102, 100, 100 Neil Robertson
102 Peter Devlin
102 Jack Lisowski
102 Florian Nüßle
102 Ronnie O'Sullivan
100 Aaron Hill
100 Hossein Vafaei

Transmissão 
O evento foi transmitido pela Eurosport na Europa e Austrália; Superstar Online, Liaoning TV, Youku, Zhibo.tv e Migu na China; Now TV em Hong Kong; True Sport na Tailândia; Sports Cast no Taiwan e Sky Sports na Nova Zelândia. Em outros territórios sem emissoras oficiais, o evento foi transmitido via streaming pela Matchroom Sport.

2020 no snooker